

Sigle 
 Hole in one – buca in un colpo solo, nel golf

Codici 
 HIO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Portland-Hillsboro, Portland (Oregon), Stati Uniti
 hio – codice ISO 639-3 della lingua tsoa